HHL ist eine Abkürzung für:

 Halbhöhenlage
 Handelshochschule Leipzig
 Hypophysenhinterlappen
 die „Unabhängige Estnische Eishockeyliga“, des Eesti Jäähoki Liit
 Hochschule Hamm-Lippstadt
 Hansa Heavy Lift
 Hintere Hinterhauptslage, „Sterngucker-Geburtslage“ (1 % der Fälle)

Abkürzung